Серп:
 Серп — сельскохозяйственный ручной инструмент
 Серп Луны или полумесяц — название видимой формы Луны (фаза Луны), в которой Солнцем освещена меньшая часть видимой с Земли стороны.
Аббревиатура
 СЕРП — Социалистическая еврейская рабочая партия.
Топоним
 Серп — деревня Петриковского района.
 Серп — река в Тамбовской области России, приток Цны.
Прочее
 «Серп» — настольная игра.

См. также 
 SERP
 Серп и молот
 Серпанки

Примечания